Molekulska formula -{C7H8N2}- se može odnositi na:

 Benzamidin
 Benzimidazolin